nhp – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl dell'istmo-Pajapan
NHP - Azienda italiana che offre servizi di smart city